Miejscowości w Polsce:
 Zdzieci Nowe
 Zdzieci Stare

Linki zewnętrzne